Славчо Благоев Даскалов е български военен, полковник и краевед, изследовател на историята на град Разлог.

Биография 
Роден е на 28 февруари 1899 година в Мехомия, тогава в Османската империя, в големия родолюбив род Даскалови, взел дейно участие в Българското възраждане в Разложко. Негов брат е българският църковен деец Димитър Даскалов. Славчо Даскалов постъпва във Военното на Негово Княжеско Височество училище, което завършва и на 11 април 1922 година е произведен в чин подпоручик.

Завършва Щабния офицерски курс във февруари 1940 година и във военната си кариера достига до чин полковник. Военен командир е в Дупница, Разлог, Белоградчик, Горна Джумая, София, Лом, Търново, Тасос, Пирот, Видинско, Ботевград. Работи като преподавател в Школата за запасни офицери в София и в Пехотинската школа в Търново. Славчо Даскалов е началник на 16 Военно окръжие в Ботевград в периода декември 1941 – юли 1944 година. Отличен е с най-високия военен орден „За храброст“ IV степен, I и II клас като командир на Петдесети пехотен нишавски полк, който взима участие в боевете при Страцин, Скопие и Бяла паланка. Отличен е с високия орден „Свети Александър“ с мечове – IV степен за изключителната си служба като началник на строево отделение при Щаба на трети корпус от Първа българска армия в Унгария. Пенсионира се в 1946 година.

В 1948 година е отнета офицерската му пенсия от новата комунистическа власт и е изселен от София в Разлог. Осъден е на 10 години затвор в 1953 година, конфискация на половината имущество и 10 000 лева глоба и лишаване на права за 13 години. Славчо Даскалов лежи в затворите на Горна Джумая, Белене и Пазарджик три години. В април 1956 година присъдата му е отменена. В следващите години развива широка дейност по изследването на историята на родния си град – изследва архивите и разговаря с участници в исторически събития. В резултат издава книга, посветена на историята на Разлог от края на ХІХ – началото на ХХ век, озаглавена „Бележки из близкото минало на град Разлог“.

Умира в 1974 година. По негово желание е погребан в семейната гробница на Даскалови в църквата „Свети Георги“ пред училището, основано от неговия прадядо Михаил Манзурски в родния му град.

Родословие

Бележки 

Четиридесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени в Разлог
Български военни дейци от Втората световна война
Български офицери от Македония
Български писатели от Македония
Български краеведи
Репресирани от комунистическия режим в България
Български полковници
Даскалови
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „Свети Александър“